Мёртвое море 

 Мёртвое море — бессточное солёное озеро между Израилем, Палестинской Автономией и Иорданией
 Мёртвое море — роман бразильского писателя Жоржи Амаду, написанный им в 1936 году и входящий в «Баиянский цикл». По его мотивам снят телесериал «Берег мечты» (2001)